Santuario della Madonna della Neve – chiesa nel comune di Casto in provincia di Brescia
 Santuario della Madonna della Neve – chiesa nel comune di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo
 Santuario della Madonna della Neve –  antico luogo di culto mariano situato nel comune di Bordolano in provincia di Cremona
 Santuario della Madonna della Neve – edificio sacro nel comune di Capoliveri in provincia di Livorno
Santuario della Madonna della Neve – luogo di culto nel comune di Palestro in provincia di Pavia
 Santuario della Madonna della Neve – santuario mariano nel comune di Rescaldina nella città metropolitana di Milano
 Santuario della Madonna della Neve – luogo di culto cattolico nel comune di Rezzo in provincia di Imperia
 Santuario della Madonna della Neve – luogo di culto cattolico nel comune di Palestro in provincia di Pavia
 Santuario della Madonna della Neve al Gaggio – edificio sacro nel comune di Podenzana in provincia di Massa-Carrara

In area francofona sono anche indicati come santuari di Notre-Dame-Des-Neiges:
 Santuario di Notre-Dame-des-Neiges – santuario valdostano nel comune di Arnad in Valle d'Aosta
 Santuario di Notre-Dame-des-Neiges – santuario nel comune di Nus in Valle d'Aosta
 Santuario di Notre-Dame-des-Neiges – santuario al lago Misérin nel comune di Champorcher in Valle d'Aosta